Der Federation Cup 1963 (ab 1995 Fed Cup) war die 1. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 17. bis 20. Juni im Queen’s Club in London, Vereinigtes Königreich. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den USA und Australien gegenüber, das die USA mit 2:1 gewann.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Australien

Weblinks 
 Fed Cup 1963

1963
Tennisturnier in London
Tennisturnier 1963